Gemeine Langbauchschwebfliege ist der Name folgender Arten:

 Sphaerophoria scripta, Schwebfliege  der Gattung Sphaerophoria
 Xylota segnis, Schwebfliege der Gattung Xylota